Джексон Александр Ирвин (; ) — шотландский и австралийский футболист, опорный полузащитник клуба «Санкт-Паули» и сборной Австралии. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 

Ирвин начал карьеру в клубе «Мельбурн Виктори» из своего родного города. В 2010 году он перешёл в шотландский «Селтик» и первые сезоны выступал за молодёжную команду «кельтов». 1 сентября 2012 года в матче против «Хиберниана» Джексон дебютировал в шотландской Премьер лиге, заменив во втором Виктора Ваньяму. В том же сезоне он стал чемпионом и обладателем Кубка Шотландии.

В 2013 году для получения игровой практики Ирвин на правах аренды перешёл в «Килмарнок». 17 августа в матче против «Сент-Миррена» он дебютировал за новую команду. 19 октября в поединке против «Росс Каунти» Джексон забил свой первый гол за «Килмарнок».

Летом 2014 года Ирвин перешёл в «Росс Каунти» на правах аренды. 13 сентября в матче против «Мотеруэлла» он дебютировал за новую команду. 1 января 2015 года в поединке против «Инвернесс Каледониан Тисл» Джексон забил свой первый гол за «Каунти». Летом того же года клуб выкупил у «Селтика» контракт Ирвина.

Летом 2016 года Джексон перешёл в английский «Бертон Альбион». 13 августа в матче против «Бристоль Сити» он дебютировал в Чемпионшипе. 16 августа в поединке против «Шеффилд Уэнсдей» Ирвин забил свой первый гол за «Бертон Альбион». Летом 2017 года Джексон перешёл в «Халл Сити», подписав трёхлетний контракт. 5 августа в матче против своего бывшего клуба «Бертон Альбион» он дебютировал за новую команду. 9 декабря в поединке против «Брентфорда» Джексон забил свой первый гол за «Халл Сити».

За Халл Сити отыграл 3 сезона и покинул клуб. 
В зимнее окно, а точне 12 января 2020 года перебрался в Шотландский клуб Хайберниан.
Но за клуб поиграл всего полгода и по обоюдному согласию сторон покинул клуб. 5 Июля 2021 года перебрался в Германию, где подписал контракт с клубом 2-й Бундеслиги - Санкт-Паули. Взял себе 7-й игровой номер.

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Австралии Ирвин принял участие в молодёжном Чемпионате мира в Турции. На турнире он сыграл в матчах против команд Сальвадора, Турции и Колумбии.

15 октября того же года в товарищеском матче против сборной Канады Джексон дебютировал за сборную Австралии, заменив во втором тайме Миле Идинака. 28 марта 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной ОАЭ Ирвин забил свой первый гол за национальную команду.

В 2017 году Джексон принял участие в Кубке конфедераций в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Камеруна и Чили.

В 2018 году Ирвин принял участие в чемпионате мира 2018 в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Франции, Дании и Перу.

Голы за сборную Австралии

Достижения 

Командные

 «Селтик»
  Чемпионат Шотландии по футболу — 2012/2013
 Обладатель Кубка Шотландии — 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Санкт-Паули»

Футболисты Шотландии
Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Австралии по футболу
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Росс Каунти»
Игроки ФК «Бертон Альбион»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Санкт-Паули»